Puchar Polski w Koszykówce Mężczyzn 2016/2017 – 53. turniej Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn w historii, który wyłonił zdobywcę Pucharu Polski w sezonie 2016/2017.

Zdobywcą Pucharu Polski został Stelmet BC Zielona Góra, który w finale pokonał Anwil Włocławek 79:57. Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) został wybrany Łukasz Koszarek..

System rozgrywek 
Rozgrywki odbywały się w systemie Final Eight. Udział w turnieju zapewniło sobie osiem drużyn, które po zakończeniu pierwszej rundy w PLK zajmowały osiem czołowych lokat..

Drabinka turniejowa 
Losowanie drabinki turniejowej odbyło się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 w Pałacu Ślubów w Warszawie. Żadna z drużyn nie była rozstawiona..

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
2017 w koszykówce
2017 w polskim sporcie